Sezon 2008/09 Regionalligi – 1. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Nowa liga została zainaugurowana po reorganizacji trzeciego poziomu rozgrywek piłkarskich w Niemczech (w miejsce dwóch regionalnych grup Regionalligi utworzono jedną grupę nowej 3. Ligi), zaś od 2008 roku Regionalliga będzie czwartym poziomem rozgrywek piłkarskich w Niemczech. Wcześniej (w latach 1994-08) trzecią klasą rozgrywkową była Regionalliga. Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: Nord (Północ), West (Zachód) oraz Süd (Południe) i występowało w nich łącznie 54 drużyny.
Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północnej w sezonie 2008/09 występowało 18 drużyn.

Tabela  

 Holstein Kiel awansował do 3. Ligi 2009/10.
 Energie Cottbus II, FC Sachsen Leipzig i FC Altona 93 spadły do Oberligi 2009/10.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie zachodniej w sezonie 2008/09 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Borussia Dortmund II awansowała do 3. Ligi 2009/10.
 1. FC Kleve i BV Cloppenburg spadły do Oberligi 2009/10.
 FSV Ludwigshafen-Oggersheim spadł do Verbandsligi 2009/10 (nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze 2009/10 i w następnym sezonie będzie występował w Verbandslidze Südwest - szósty poziom rozgrywek), dzięki czemu Wormatia Worms utrzymała się w Regionallidze.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie południowej w sezonie 2008/09 występowało 18 drużyn.

 SpVgg Bayreuth (mistrz Bayernligi) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze Süd i w sezonie 2008/09  będzie nadal występował w Bayernlidze, dzięki czemu SpVgg Unterhaching II awansował do Regionalligi (FC Memmingen (6 miejsce), TSG Thannhausen (7 miejsce) oraz SpVgg Weiden (8 miejsce) także nie otrzymali licencji na grę w Regionallidze Süd w sezonie 2008/09).

Tabela 

 1. FC Heidenheim awansował do 3. Ligi 2009/10.
 SpVgg Unterhaching II i TSV Großbardorf spadły do Oberligi 2009/10.
 Viktoria Aschaffenburg spadła do Oberligi 2009/10 (nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze 2009/10, dzięki czemu Karlsruher SC II utrzymał się w Regionallidze.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bundesliga 2008/09
 2. Bundesliga 2008/09
 3. Liga 2008/09
 Oberliga 2008/09

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Regionalliga